AAIC est un sigle, qui signifie :
 Active Air Interface Communications ;
 , l'agence gouvernementale japonaise qui mène les investigations pour les incidents et accidents dans le domaine aéronautique.

AAIC est un code, qui signifie :
 l'immatriculation « D-AAIC », en 1939, d'un DC-2, par la compagnie aérienne allemande Lufthansa.